Johannes Volkmann ist der Name folgender Personen:

* Johannes Volkmann (Mediziner) (1889–1982), deutscher Chirurg
 Johannes Volkmann (1893–1957), deutscher Politiker (KPD), siehe Hans Volkmann (Politiker)
 Johannes Volkmann (Künstler) (* 1968), deutscher Künstler
 Johannes Daniel Volkmann (1878–1944), deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Johann Volkmann
 Hans Volkmann